Die UEFA Youth League 2021/22 war die achte Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U19-Vereinsmannschaften im Fußball. Angelehnt an die UEFA Champions League traten in diesem Wettbewerb einerseits die A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert sind, andererseits die 32 A-Junioren-Meister der stärksten Nationen der UEFA gegeneinander an.

Der Wettbewerb wurde am 14. September 2021 eröffnet, das Endspiel fand am 25. April 2022 statt.

Modus 
Seit der Youth-League-Saison 2015/16 wird der Wettbewerb üblicherweise jeweils ab September in einem zweigleisigen System ausgetragen, in dem die 32 A-Junioren-Mannschaften der Champions-League-Teilnehmer in einer Gruppenphase 16 Teilnehmer für die anschließende K.O.-Phase ermitteln (Champions-League-Weg) und parallel dazu 32 nationale A-Jugend-Meister im Rahmen des Meisterschaftswegs in zwei Runden acht Teilnehmer ausspielen, die anschließend auf die acht Gruppenzweiten des Champions-League-Wegs treffen. Die acht Sieger aus diesen Partien spielten im Achtelfinale gegen die acht Gruppenersten des Champions-League-Wegs.

U19-Regelung 
Jeder Mannschaftskader durfte bis zu 40 Spieler enthalten. Fünf davon durften zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2002 geboren worden sein, die restlichen 35 Spieler am 1. Januar 2003 oder später. Von den fünf älteren Spielern durften darüber hinaus höchstens drei für eine Partie nominiert werden.

Terminplan 
Die UEFA sah den folgenden Terminplan zum Ablauf des Wettbewerbs vor:

Teilnehmer 
Champions-League-Weg

Meisterschaftsweg

Champions-League-Weg

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Farblegende

Meisterschaftsweg

1. Runde 
Die Hinspiele wurden zwischen dem 28. und dem 30. September, die Rückspiele am 19. und 20. Oktober 2021 ausgetragen. Die 16 Sieger zogen in die nächste Runde ein.

|}

2. Runde 
Die Hinspiele wurden am 2., 3. und 24. November ausgetragen. Die Rückspiele wurden am 24. November sowie am 7. und 8. Dezember 2021 ausgetragen. Die acht Sieger zogen in die Play-offs gegen die acht Gruppenzweiten des Champions-League-Wegs ein.

|}

Play-offs 
Am 14. Dezember 2021 wurden die Paarungen ausgelost. Die Partien wurden am 8. und 9. Februar 2022 ausgetragen.

|}

K.-o.-Phase

Turnierbaum 

E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale qualifizierten sich die acht Gruppensieger aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die acht Sieger der Play-off-Spiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 14. Februar 2022 statt, dabei wurden neben dem Achtelfinale auch die Spielpaarungen für das restliche Turnier ausgelost. Heimrecht hatte jeweils die in der Auslosung zuerst gezogene Mannschaft.

Die Spiele wurden am 1. und 2. März, sowie am 7. April 2022 ausgetragen.

|}

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale qualifizierten sich die acht Sieger der Achtelfinalspiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 14. Februar 2022 statt.

Die Spiele wurden am 15. und 16. März, sowie am 13. April 2022 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Spiele wurden am 22. April 2022 in Nyon ausgetragen.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22